Het ATP-toernooi van Stuttgart 2010 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 12 tot en met 18 juli 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart